Джастин Ричардс (род. 14 сентября 1961 года) — британский писатель, сценарист. Пишет в жанрах научной фантастики и фэнтези, в том числе серии о викторианской эпохе и начале 20-го века в Лондоне, а также приключенческие истории, действие которых происходит в настоящее время, и книги для детей. Он написал множество романов, справочников и аудио пьес, основанных на долгоиграющем научно-фантастическом телесериале «Доктор Кто» от BBC. Он является творческим консультантом ряда романов о Докторе Кто, написанных для BBC Books.

Жизнь 
Ричардс родился в Эппинге, графство Эссекс, 14 сентября 1961 года. После посещения закрытой школы Дина в Челтнеме, он получил степень бакалавра (с отличием) по английскому и театральному искусству в Уорикском университете.

В дополнение к своей литературной профессии, Ричардс работал техническим писателем, редактором, программистом и дизайнером пользовательского интерфейса в IBM, а также посыльным в отеле.

Ричардс женат, имеет двух сыновей и живет в Уорикшире.

Работа 
Первые романы Ричардса были основаны на Докторе Кто и опубликованы в сериях: Новые приключения, Недостающие приключения иДекалог издательства Virgin. Он продолжил писать для BBC Books после того, как оно возобновило издание Доктор Кто рассказов, а также стало производить многочисленные романы, аудиокниги и справочники. Джастин Ричардс является креативным директором серии Доктор Кто романов издательства BBC Books.

Ричардс также является автором аудио-постановок, производимых Big Finish Productions, оригинальных аудиокниг. Он сотрудничает с телевидением, включая мыльную оперу Семейные дела. В 2011 году, Ричардс решился издавать электронные издания через собственную издательскую компанию, Braxiatek. Его роман Смертельное время был представлен в этом же году в электронном формате (только для Amazon Kindle и других пользователей eBook).

Книги

Книги, основанные на Доктор Кто

Для издательства Virgin Books 
 Новые Приключения
 Театр войны (1994)
 Гнев Драконов (1997)
 Эффект Медузы (1998)
 Слезы Оракула (1999)
 Устройство Радости (1999)
 Рукопись Судного дня (2000) — с профессором Бернис Саммерфилд
 Недостающие Приключения
 Системный Шок (1995)
 Пески времени (1996)
 Декалоги
 Decalog 3, Последствия (1996) (редактор, с Энди Лейном)
 Decalog 4, Ре-генерации (1997) (редактор, с Энди Лейном)
 День Независимости (Decalog 4, Ре-генерации, 1997) (с Энди Лейном)

Для BBC Books 
 Приключения Прошлых Докторв
 Мечты об Империи (1998)
 Шок тысячелетия (1999)
 Серьезный Вопрос (2000)
 Тень в Стакане (2001) (со Стивен Коулрм)
 Приключения Восьмого Доктора
 Функция блокировки (1998)
 Демонтаж (1999)
 Наследие Банко (2000) (с Энди Лейном)
 Горящий (2000)
 Ноль времени (2002)
 Когда-то никогда...(2004)
 Приключения для Новых Серий
 Девятый Доктор
 Часовой человек (2005)
 Аномальный источник (2005)
 Десятый Доктор
 Воскрешающая гробница (2006)
 Марта в зеркале (2008)
 Одиннадцатый Доктор
 Аполлон 23 (2010)
 Чума киберлюдей (2013)
 Двенадцатый Доктор
 Силуэт (2014)
 Quick Reads
 Криллиантский код (2010)
 Наследие Дарксмитов
 1: Пыль Веков (2009)
 4: Глубины Отчаяния (2009)
 7: Планета Забвение (2009)
 10: Конец Времени (2009)
 Графические романы
 Только хороший Далек (2010) (с актёром Майком Коллинсом)
 Рабочие тетради
 Повелитель Времени в Обучении (2007)

ДляВВС Audiobooks 
 Приключения Сары Джейн (оригинальные сюжеты для аудио-CD)
 Тринадцатый Камень (2007)

Для Big Finish Short Trips 
 Небольшие путешествия: Спутники
 Расколотые Ворота (2003)
 Небольшие путешествия: Музы
 Стеклянная Принцесса (Клио) (2003)

Аудио пьесы

Адаптации 
 Гнев Драконов (2000, взято из романа 1997)

Ежемесячные Выпуски 
 Шепот Ужаса (1999)
 Красный Рассвет (2000)
 Время Далеков (2002)
 Человек Эпохи Возрождения (2012)

Серия Галлифрей 
 Расследование (серия 1, эпизод 3: 2004)
 Пандора (серия 2, эпизод 3: 2005)
 Бомба разума (серия 3, серия 4: 2006)
 Разобранный (серия 4, эпизод 2: 2011)

Ссылки 

Родившиеся в 1961 году
Детские писатели Великобритании